Sezona 2008./09. Serie A je bila sedamdeset sedma od svog postojanja. Počela je 30. kolovoza 2008., a završila 31. svibnja 2009. Natjecalo se dvadeset momčadi, 17 od prošle sezone i 3 momčadi koje su osigurale promociju, a to su: Chievo Verona, Bologna i Lecce. Naslov prvaka, četvrti u nizu, osvojio je Inter, ispred Juventusa i Milana.

Momčadi

Ljestvica

Najbolji strijelci 

25 golova
  Zlatan Ibrahimović (Internazionale)

24 golova
  Marco Di Vaio (Bologna)
  Diego Milito (Genoa)

19 golova
  Alberto Gilardino (Fiorentina)

16 golova
  Kaká (Milan)

15 golova
  Alexandre Pato (Milan)

14 golova
  Robert Acquafresca (Cagliari)
  Edinson Cavani (Palermo)
  Fabrizio Miccoli (Palermo)

13 golova
  Alessandro Del Piero (Juventus)
  Filippo Inzaghi (Milan)
  Adrian Mutu (Fiorentina)
  Sergio Pellissier (Chievo)
  Fabio Quagliarella (Udinese)
  Francesco Totti (Roma)
  Mauro Zárate (Lazio)

Rezultati

<small>Domaćin je u lijevom stupcu.

Sezone Serie A